«Мужчина в ванной» () — название картины и фильма.

 «Мужчина в ванной» — картина Гюстава Кайботта, написанная в 1884 году.
 «Мужчина в ванной» или «Мужчина в ванне» — фильм режиссёра Кристофа Оноре, вышедший в 2010 году.